Oberspree ist die Bezeichnung für:
eine Ortslage im Berliner Ortsteil Niederschöneweide und dort den Bahnhof Berlin Oberspree
einen Abschnitt des Flusslaufs der Spree zwischen der Einmündung der Dahme und dem Abzweig des Britzer Verbindungskanals in Berlin 
 den am Kottmar entspringenden Quellbach der Spree